Rance kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rance (flod i Bretagne), Département des Côtes-d’Armor, 
 Rancé, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar